Nofretkau három ókori egyiptomi hölgy neve:

 I. Nofretkau, Sznofru fáraó lánya,
 II. Nofretkau, Hufuhaf herceg felesége,
 III. Nofretkau, talán Hufu fáraó unokája.